Hirschgasse bezeichnet

Hirschgasse (Heidelberg), ein Gasthaus in Heidelberg
Hirschgasse (Düren), eine historische Innerortsstraße in Düren, Nordrhein-Westfalen